Михаи́л Бори́сович Влади́миров (, СССР) — российский актёр театра и кино. Ведущий актёр Московского академического театра сатиры.

Биография 
Родился 28 ноября 1976 года в Москве, в актёрской семье. Рос и воспитывался в театральной среде. Отец — Борис Павлович Владимиров (1932—1988), советский актёр театра, кино и эстрады, один из участников (Авдотья Никитична) популярного советского эстрадного комического дуэта старушек «Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична». Мать — Татьяна Михайловна Державина (06.09.1941—19.05.2014), художник по тканям, большую часть своей жизни уделила воспитанию сына. Дядя — Михаил Михайлович Державин (15.06.1936—10.01.2018), советский и российский актёр театра и кино, артист Московского театра сатиры, народный артист РСФСР (1989).

С шести лет по восьмой класс Владимиров учился в специальной средней школе с углублённым изучением немецкого языка в Москве. Затем поступил в общеобразовательную среднюю школу № 123 с изучением художественно-эстетического цикла средствами театрального искусства, расположенную в Хлыновском тупике в Москве. Окончив театральную школу в 1993 году поступил в Щукинское училище, располагавшееся прямо в его доме.

В 1997 году окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина в Москве (художественный руководитель курса — Марина Александровна Пантелеева) и был принят в труппу Московского академического театра сатиры.

В кино дебютировал в 2000 году в фильме Романа Качанова «ДМБ».

Творчество

Роли в театре 
 «Яблочный вор» — Август
 «Левша» — Александр I, Николай I
 «Таланты и поклонники» — Гаврило Петрович Мигаев
 «Слишком женатый таксист» — Бобби Франклин
 «Счастливцев — Несчастливцев» — Миля
 «Неаполь — город миллионеров» — Пеппе Домкрат
 «Идеальный муж» — Фипс
 «Укрощение строптивой» — Кёртис
 «Слишком женатый таксист» — Бобби Франклин
 «Вечерний выезд Общества слепых» — Очкарик
 «Рогоносцы»

Фильмография 
 1994 — Жених из Майами — пижонистый посетитель кожвендиспансера с плеером (эпизод)
 2000 — ДМБ — Лавров, старший сержант
 2000 — Нам — 75!
 2001 — Даун Хаус — Ганя Иволгин
 2001 — Под Полярной звездой — Полетов
 2002 — Бригада (серии № 7, 8) — член банды Бека
 2002 — Каменская 2 (фильм № 4 «За всё надо платить») — Михаил Шоринов, племянник Денисова
 2004 — Тариф на любовь — Дмитрий
 2004 — Формула (серия № 3 «Тайная жизнь Аляски») — Феликс, жених Аляски
 2004 — Таксистка — Серёга (эпизод)
 2005 — Взять Тарантину — помощник Миколы-«Пепельницы»
 2005 — Тайский вояж Степаныча — Семён (Сеня Шпилевой), карточный шулер
 2005 — 9 рота — механик-водитель БМП
 2005 — Дети Ванюхина — «Конопля»
 2005 — Двое у ёлки, не считая собаки — Лёлик, стилист
 2005 — Голова классика — Пантыкин
 2005 — Виртуальный роман — Жора
 2006 — Испанский вояж Степаныча — Семён (Сеня), карточный шулер
 2006 — Точка — «Джексон»
 2006 — Сдвиг — Беффит
 2006 — Русское средство — Николай Бычко
 2006 — Погоня за ангелом — «Муха»
 2006 — Жара — менеджер кафе
 2007 — Атлантида — Феликс
 2007 — Откройте, Дед Мороз! — нервный мафиози
 2007 — Короли игры — Александр Марголин, владелец модельного агентства «Гламур»
 2008 — Цыганочка с выходом  — Стас Носов, журналист бульварной газеты
 2008 — Девочка — Игорь
 2009 — Савва Морозов — адъютант Великого князя
 2009 — Обитаемый остров — капрал
 2009 — Братья Карамазовы — Фетюкович, адвокат Дмитрия Карамазова
 2009 — Вся прелесть любви (А мама лучше) — Яша
 2009 — Когда мы были счастливы — Олег, компаньон Глеба по бизнесу
 2009 — Пелагия и белый бульдог — Пришибякин, ротмистр
 2010 — Если нам судьба — Вячеслав Верёвкин, муж Анастасии
 2010 — Кандагар — Андрей, турист, знакомый Сергея

 2010 — Дочки-матери — Игорь
 2010—2011 — Аманда О — Серж, муж Аманды О
 2012 — Ржевский против Наполеона — пленный
 2012 — Мексиканский вояж Степаныча — Семён (Сеня), карточный шулер, зять Степаныча
 2012 — Большая ржака — Эндрю
 2012 — Папины дочки. Суперневесты (серия № 398) — кинорежиссёр
 2012 — Гром — Олег Филатов («Фил»)
 2013 — Хорошие руки — Зозуля
 2014 — Кавказская пленница! — Давид, таксист
 2014 — Кровь с молоком — Тимофей, брат Константина, массажист
 2014 — Гена Бетон — младший опер
 2014 — Московская борзая — Вениамин Александрович Скобельников, эксперт-криминалист нижегородской полиции
 2014 — Тайный город (телесериал) — Ляпсус
 2014 — Уйти, чтобы вернуться — Гурьев
 2015 — Деньги — Безбородко,
 2015 — Ника — Илья Сергеевич Мишин
 2017 — Обмен — Константин
 2017 — Кровавая барыня — Мансуров
 2020 — Катя и Блэк — Климов
 2020 - Зулейха открывает глаза (сериал, 2020) - Полипьев
 2021 — Угрюм-река — князь Долгорукий
 2022 — Марш утренней зари — член жюри
 2022 — Ловец снов — Мастерман

Озвучивания мультфильмов 

 1942 — Бэмби — Топотун (дубляж студии «Пифагор», 2004 г.)

Примечания

Ссылки 
 
 Актёры труппы. Владимиров Михаил Борисович. Биография, работы в театре, кино и на телевидении, фотографии, видео, пресса. Официальный сайт Московского академического театра сатиры // satire.ru
 Владимиров Михаил Борисович. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Владимиров Михаил Борисович. Биография. Сайт «Актёры советского и российского кино» // rusactors.ru
 Владимиров Михаил Борисович. Обзор фильмов и спектаклей с участием актёра, фотографии. // afisha.ru

Персоналии:Московский театр сатиры
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина